Aurorazhdarcho — род птерозавров из надсемейства Azhdarchoidea, включает единственный типовой вид — Aurorazhdarcho primordius. Обитали в конце юрского периода (верхний титонский век,  назад) на территории современной Германии.

Описание 
Первую находку сделал в 1998 году палеонтолог-любитель Питер Катшмекат в карьере Блюменберг, в трёх километрах к северо-западу от Айхштета, Бавария. Отпрепарировал её Герд Стюбенер. Вид назвали и описали в 2011 году немецкий палеонтолог Эберхард Фрей, швейцарский палеонтолог Христиан Мейер и фотограф-любитель Хельмут Тишлингер. Родовое название происходит от  — рассвет, и Azhdarcho — имени дракона в казахской мифологии. Видовое название на латинском языке означает первый.

Голотип  был найден в слоях свиты Eichstätt, относяшихся к верхнему титонскому ярусу. Он состоит из почти полного посткраниального скелета за исключением шеи. Также обнаружены остатки мягких тканей. Останки принадлежат незрелой особи. Они находятся в коллекции Музея естественной истории Базеля.

Aurorazhdarcho был небольшим птерозавром: размах его крыльев составлял около метра, а длина одного крыла составляет 538 мм. Первичные исследования показали, что род является одним из базальных членов надсемейства Azhdarchoidea, и был выделен в отдельное семейство Protazhdarchidae. Является самым древним членом надсемейства, поддерживая гипотезу евразийского происхождения данной группы, включающей крупнейших летающих животных, которые когда-либо жили на Земле. Эту точку зрения разделяют не все систематики: Беннет в 2013 году высказал предположение, что Aurorazhdarcho входит во семейство ктенохазматид, отделившееся от общего ствола птеродактилей раньше, чем надсемейство Azhdarchoidea.

Примечания 

Azhdarchoidea
Птерозавры юрского периода
Фауна зольнхофенского известняка
Фоссилии, описанные в 2011 году